

Toponyme 
Mondon, une commune du département du Doubs en France ;
Mondon, une commune du département de Moussodougou au Burkina Faso

Patronyme 
 
 Gaston Mondon
 Macsuzy Mondon

Homonymie de toponyme